Głaz:
 głaz – fragment skały
 Głaz – miejscowość położona w gminie Galewice
 Głaz – skała w rezerwacie przyrody Diable Skały w Bukowcu
 Głaz – utwór zespołu IRA
Inne:
 Głaz narzutowy – fragment skały, przyniesiony przez lądolód
 Głaz Grońskiego – pomnik przyrody w gminie Stare Czarnowo
 Głaz Królewski – głaz narzutowy w wodach Zalewu Kamieńskiego
 Głaz narzutowy na placu Wolności w Raciborzu
 Głaz narzutowy w Luboniu
 Głaz-pomnik w Chropaczowie